District – township degli Stati Uniti d'America, nella contea di Berks nello Stato della Pennsylvania 
 Linea District – linea della metropolitana di Londra
 The District – serie televisiva statunitense del 2000